Medaliści mistrzostw Polski seniorów w biegu na 100 metrów – zdobywcy medali seniorskich mistrzostw Polski w konkurencji biegu na 100 metrów.

Bieg na 100 m mężczyzn jest rozgrywany na mistrzostwach kraju od ich pierwszej edycji, która miała miejsce w lipcu 1920 roku we Lwowie. Pierwszym w historii mistrzem Polski został zawodnik warszawskiej Polonii Stanisław Sośnicki, który uzyskał wynik 11,4 s. Uzyskany przez niego wynik był lepszy od ustalonego przez Polski Związek Lekkiej Atletyki minimum uprawniającego do startu w igrzyskach olimpijskich w Antwerpii w związku z czym Sośnicki został uznany mistrzem kraju (tytuł ten przyznawano wówczas tylko zawodnikom, którzy  osiągnęli wyniki lepsze od minimum olimpijskiego). 

Najbardziej utytułowanym zawodnikiem wśród startujących w mistrzostwach Polski jest Marian Woronin, który zdobył najwięcej złotych medali krajowego czempionatu (osiem). Po osiem medali (ale nie wszystkie złote) zdobyli również Aleksander Szenajch i Marian Foik.

Aktualny rekord mistrzostw Polski seniorów w biegu na 100 metrów wynosi 10,15 i został ustanowiony przez Piotra Balcerzaka podczas mistrzostw w 1999 w Krakowie. Podczas mistrzostw w 2003 Marcin Jędrusiński przebiegł dystans 100 metrów w czasie 10,07 sekundy, jednak przy nieprzepisowym wietrze (powyżej 2 m/s), również przy zbyt silnym wietrze w 1993 Marek Zalewski uzyskał 10,12 s.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa 
W historii mistrzostw Polski seniorów na podium tej imprezy stanęło w sumie 116 sprinterów. Najwięcej medali – 8 – wywalczyli Aleksander Szenajch, Marian Foik i Marian Woronin. W tabeli kolorem wyróżniono zawodników, którzy wciąż są czynnymi lekkoatletami.

Przypisy 

Medaliści mistrzostw Polski seniorów w lekkoatletyce